Корню́щенко — українське прізвище.

Персоналії 
 Іван Корнющенко (* 1936) — український письменник, художник і журналіст.
 Михайло Корнющенко (1898—1938) — радянський діяч, член ВУЦВК. Член Центральної контрольної комісії КП(б)У (1930—1934).

Українські прізвища
Прізвища на -енко